Port Arthur – miejscowość w Australii
 Port Arthur – miasto w Teksasie
 Port Arthur – historyczna nazwa miasta Lüshunkou w Chinach